Ме́схі () — грузинське прізвище.

 Месхі Бесаріон (Бесік) Чохоєвич (1959) — вчений і господарник, ректор Донського державного технічного університету з 2007 р.
 Месхі Володимир Романович (1962) — радянський музикальний продюсер.
 Месхі Лейла (1968) — грузинська тенісистка.
 Месхі Михайло Мамукович (1997) — український футболіст.
 Месхі Михайло Михайлович (1961—2003) — радянський і грузинський футболіст.
 Месхі Михайло Шалвович (1937—1991) — радянський і грузинський футболіст.

Грузинські прізвища